Chalana - tipo de embarcação
Ou ainda:
Chalana (canção) - composição de Mário Zan
Fernando Chalana
Rio Chalana

Desambiguação